Sarıseki puede referirse a dos localidades turcas:
 Sarıseki, localidad de la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, junto al mar Mediterráneo.
 Sarıseki, localidad de la provincia de Kastamonu, en el norte de Turquía, cerca del Mar Negro.